Il singolare maschile del torneo di tennis Queen's Club Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Roger Taylor 9-8, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 1973